Shefford puede referirse a:

 Shefford (Bedfordshire), Inglaterra
 Shefford (Quebec), Canadá